Zhouzai kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Chau Tsai (ö i Hongkong, lat 22,35, long 114,35), 
 Chau Tsai (ö i Hongkong, lat 22,33, long 114,10), 

Robotskapade Hongkongförgreningar